AN/SPN-42 — американская двухканальная корабельная система автоматической посадки на авианосец () компании Bell Aero-Systems, использовавшаяся на авианосцах ВМС США. В настоящее время заменена системой аналогичного назначения AN/SPN-46.

Является полупроводниковым аналогом системы автоматической посадки AN/SPN-10. За счёт применения полупроводниковой элементной базы наработка на отказ увеличилась с 35 до 225 часов. Кроме того, обеспечена совместимость в БИУС NTDS.

Каждый канал имеет трёхкоординатный следящий радар AS-1347/SPN-42 диапазона Ka с параболической антенной. Сканирование коническое с частотой 6000 об/мин, ширина луча — 0,57°. Кроме того, на антенне установлен неподвижный маячковый приёмник AS-2407/SPN-42 диапазона X. Траектория заходящего на посадку самолёта передаётся в управляющий центр, где компьютеры рассчитывают поправки к траектории и передают их на самолёт по каналу данных Link 4A.

Режимы работы 
Система AN/SPN-42 может работать в трёх режимах:
 Mode I (автоматическое управление): подсистема центрального компьютера ( получает информацию о движении летательного аппарата и корабля, скорости и направлении ветра и передаёт команды и сигналы ошибки на автопилот через систему передачи данных Link 4A. Летательный аппарат получает сигналы и преобразует их в управляющие воздействия для органов управления.
 Mod II (полуавтоматическое): на индикаторе в кабине пилота отображается перекрестие, которое показывает отклонение самолёта от идеальной глиссады, помогая пилоту осуществить посадку в ручном режиме.
 Mod III (ручное управление по голосу): команды и сигналы ошибки отображаются на консоли управления оператора воздушного движения корабля-носителя, который транслирует их пилоту по голосовому радио.

Установки на кораблях
  Авианосцы типа «Форрестол»
  Авианосцы типа «Китти-Хок»
  Авианосец «Энетрпрайз»
  Авианосцы типа «Нимиц»

Примечания

Ссылки
AN/SPN-46 Precision Approach Landing System (PALS) на сайте FAS.
 Don Femiano AUTOMATIC CARRIER LANDING SYSTEM (ACLS). 
 Roger J. Blannett OPTIMAL CONTROL OF THE F-8C IN A FULLY AUTOMATIC CARRIER APPROACH. Naval Air Development Cefiter Warminster, Pennsylvania, 7 November 1972, 142 p.
 Norman Friedman The Naval Institute guide to world naval weapons systems, 1997-1998

См. также
Список электронных систем в вооруженных силах США
Список радиолокационных станций
 Курсо-глиссадная система
 Заход на посадку
 Высота принятия решения

Корабельные радиолокационные станции США
Военная продукция AT&T